«Нефтя́ник» () — украинский футбольный клуб из Ахтырки, Сумская область. 
Основан в 1980 году; в период 2004–2020 назывался Нефтяник-Укрнефть (). 
Лучшее достижение в первенстве Украины — 12-е место в Чемпионате Украины по футболу 1992.

История 
Команда основана в 1980 году по инициативе администрации нефтегазодобывающего управления (сейчас НГДУ «Ахтырканефтегаз»). До 1982 года «Нефтяник» играл на первенство области. После чего, завоевав кубок области, начали принимать участие в первенстве Украины среди команд коллективов физкультуры. 

В 1985 году «Нефтяник» стал чемпионом УССР и, согласно регламенту, завоевал путевку во вторую лигу союзного первенства. Всего за 5 лет выступлений среди команд коллективов физкультуры «Нефтяник» сыграл 63 матча, 42 из которых выиграл, 6 раз сыграл вничью и 15 встреч проиграл. Разница забитых и пропущенных мячей 109:64.

Чемпионами стали:
 Вратари: Александр Ковалев и Борис Филатов;
 Защитники: Евгений Осипов, Владимир Ольшанченко, Василий Ермак (капитан команды), Виктор Мунтян, Виктор Попчук, Валерий Бойченко;
 Полузащитники: Сергей Фомин, Олег Земляной, Александр Довбий, Тарас Томич, Игорь Строганов, Виктор Яичник;
 Нападающие: Анатолий Ермак, Григорий Лазарко, Виктор Гальченко, Владимир Линке.
 Тренеры: Анатолий Коноплев и Владимир Попов.

Успешно выступала команда и во второй лиге первенства Союза. В год дебюта «Нефтяник» был девятнадцатым среди 28 команд, но уже в следующем сезоне занял шестое место. Затем, после двух лет спада, повторил своё достижение и выступил в финале Кубка Украины, где по сумме двух игр уступил житомирском «Полесью». А в сезон 1991 года занял первое место в своей зоне.

Первый чемпионат независимой Украины клуб начал в высшей лиге, но заняв 8-е место в Группе Б опустился в первую лигу. В первой лиге клуб стабильно занимал места в верхней части таблицы, но в сезоне 1999/00 занял 14 место и вылетел во вторую лигу. Там «Нефтяник» за несколько туров до завершения сезона уверенно занял первое место в своей группе и вернулся в первую лигу, продолжая занимать места в верхней части таблицы, а в сезоне 2003/04 даже занял третье место, отстав от второго «проходного» места лишь на 4 очка.

Однако в сезоне 2006/07 годов клуб занял-таки 1-е место и снова завоевал путевку в высшую лигу. Там, несмотря на ряд побед, в том числе сенсационной выездной победы 1-0 над чемпионом Украины «Динамо» (Киев), по результатам сезона 2007/08 годов клуб набрал на одно очко меньше чем ФК «Харьков», занявший «спасительную» 14 позицию, и снова опустился в первую лигу.

Вернувшись в первую лигу, клуб стал середняком турнира, не имея особых шансов на возвращение в элиту.

В сезоне 2017/18 команда заняла 15 строчку и вылетела во 2-ю лигу. Однако главный спонсор АО «Укрнефть» заявил, что больше не заинтересован в клубе и команда будет расформирована.

7 февраля 2020 года фарм-клуб "Нефтяника-Укрнефть" — «Нефтяник-2» был переименован в ФК "«Нефтяник» (Ахтырка). Спонсором команды продолжает выступать НГДУ "Ахтырканефтегаз" АО "Укрнефть". Почетным директором клуба стал Игорь Биленко, а главным тренером – Александр Сикун. В сезоне 2020 "Нефтяник" выступает в высшей лиге чемпионата Сумской области.

Прежние названия 
  «Нефтяник»  — 1980—2004
  «Нефтяник-Укрнефть»  — с 2004—2018
«Нефтяник»  — 2020 — настоящее время

Статистика

Рекордсмены клуба 
 Наибольшее количество матчей: Василий Ермак — 483 (1986—1998 годы)
 Наибольшее количество матчей в первенствах Украины: Алексей Грачёв — 260 (1992—2002 годы)
 Лучший бомбардир клуба: Алексей Грачёв — 65 голов

Известные игроки 
 Полный список игроков ФК «Нефтяник-Укрнефть», о которых есть статьи в Википедии, см. тут.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Неофициальный сайт 

ФК «Нефтяник-Укрнефть»
Укрнафта
Ахтырка
Футбольные клубы Сумской области
Футбольные клубы СССР